Miejscowości w Polsce:
 Błędowa Tyczyńska
 Błędowa Zgłobieńska